Cuvântul muștar se poate referi la:
Plantele de muștar: Brassica juncea, Muștar alb, Muștar negru.
Boabele de muștar, folosite în bucătărie pentru prepararea murăturilor, etc
Plasturi cu muștar, folosiți contra durerilor nevralgice.
Muștar, sos de culoare galbenă-verzuie, obținut prin prelucrarea semințelor descrise mai sus cu adaos de zahăr, sare, acid acetic, cimbru etc.

Dezambiguizare